Reichskanzlei steht für:

 Reichskanzlei,  Behörde des Reichskanzlers des Deutschen Reichs von 1878 bis 1945
 Neue Reichskanzlei, ergänzendes, 1934–1943 errichtetes, Gebäude für die Reichskanzlei in Berlin
 Reichskanzlei Dienststelle Berchtesgaden, Außenstelle der Reichskanzlei bei Berchtesgaden
 Reichshofkanzlei, seit 1559 die ständige Kanzlei des Heiligen Römischen Reiches